Konietzko ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Kegel-Konietzko (1925–2020), deutscher Kunsthändler
 Julius Konietzko (1886–1952), deutscher Forschungsreisender und Händler
 Nikolaus Konietzko (* 1938), deutscher Arzt und Pneumologe
 Thomas Konietzko (* 1963), deutscher Sportfunktionär
 Sascha Konietzko, Gründer und Frontman der Industrial-Rock-Band KMFDM